Hyland Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hyland Hotel (Alaska), ID-Nr. 91000774
 Hyland Hotel (Utah), ID-Nr. 94000785